Mikines er navnet på:
Øen og bygden Mykines før retskrivningsreformen på Færøerne
Maleren Sámal Joensen-Mikines, født i Mykines